Охо де Агва Сентро има више значења:

 Охо де Агва Сентро (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва Сентро (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику